Mercoledì - giorno della settimana
 Mercoledì Addams - personaggio immaginario creato da Charles Addams e parte della famiglia Addams
 Mercoledì (Wednesday) - serie televisiva statunitense del 2022 diretta da Tim Burton
 Mercoledì nero - 16 settembre 1992, quando la lira italiana e la sterlina britannica furono costrette ad uscire dallo SME

Pagine correlate 
 Mercoledì delle ceneri (disambigua)
 Wednesday